

Patronyme 

 Anne McClain (1976-), astronaute américaine ;
 China Anne McClain (1998-), actrice et chanteuse américaine, sœur de Sierra McClain ;
 Dave McClain (1965-), batteur allemand ;
 Katrina McClain (1965-), joueuse de basket américaine ;
 Lisa McClain (1966-), femme politique américaine ;
 Mighty Sam McClain (1942-2015), bluesman américain ;
 Robert McClain (1988-), footballeur américain ;
 Rolando McClain (1989-), footballeur américain ;
 Sean Michael McClain (1975-), fleurettiste américain ;
 Sierra McClain (1994-), actrice et chanteuse américaine, sœur de China Anne McClain.

Voir aussi 
 McCLAIN, groupe de musique pop
 Comté de McClain